As competições de duplas femininas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foram disputadas entre os dias 28 de julho e 5 de agosto no All England Lawn Tennis and Croquet Club em Wimbledon, Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  /  ''(Semifinais, Quarto lugar)
  /  ''(Quartas de final)
  /  ''(Semifinais, medalha de bronze)
  /  ''(Final, medalha de prata)

<ol start="5">
  /  ''(Oitavas de final)
  /  ''(Quartas de final)
  /  ''(Oitavas de final)
  /  ''(Oitavas de final)

Resultados
Legenda
 IP = Convite da ITF

Finais

Seção 1

Seção 2

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012